La Minerve steht für:

 La Minerve, französischer Automobilhersteller
 La Minerve (Québec), Ort in Québec, Kanada
 La Minerve (Zeitung), französische Zeitung

Siehe auch:
 Minerve (Begriffsklärung)